Caldairou je priimek več oseb:
 Camille-Hippolyte Caldairou, francoski general
 Jean-Charles-Louis Caldairou, francoski general